Kungshögen kan syfta på:

 Kungshögen, Bolmsö – en gravhög i Ljungby kommun, belägen på nordöstra sidan av Bolmsö i sjön Bolmen
 Kungshögen i Höllviken – en gravhög från bronsåldern i Höllviken i Vellinge kommun
 Kungshögen, Nysäter – en gravhög från järnåldern i Nysäter  i Gillberga socken i Säffle kommun
 Kungshögen, Sollentuna kommun (även kallad Kung Agnes hög) − ett gravfält från järnåldern i Tureberg

Se även
 Kungshög